Bernard Vargaftig (1934-2012), poète français, père de Cécile ;
 Cécile Vargaftig (née en 1965), scénariste et femme de lettres française, fille de Bernard.